Минако — японское имя.
 Минако Хонда — японская поп-певица.
 Минако Айно или Сейлор Венера — одна из главных героинь метасерии «Сейлор Мун» и манги «Codename: Sailor V».
 Минако Оба — японская писательница, поэтесса, феминист, литературный и социальный критик.